Comitatul Clinton, conform originalului din limba engleză, Clinton County, este numele a nouă comitate din .

Două dintre ele au fost numite după politicianul și vicepreședintele american George Clinton, iar celelalte șapte au fost numite după DeWitt Clinton, cel de-al șaptelea și al nouălea guvernator al statului  și nepot al celui dintâi.

Numite după George Clinton 

 Comitatul Clinton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clinton, statul  -- (Categorie și format)

Numite după DeWitt Clinton 

 Comitatul Clinton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clinton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clinton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clinton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clinton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clinton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Clinton, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Clinton (dezambiguizare) Clint (dezambiguizare)